bilety Dyrekcji Biletów Skarbowych
 bilety kasowe Księstwa Warszawskiego
 bilety kasowe Królestwa Polskiego
 banknoty Banku Polskiego (1830–1831)
 banknoty Banku Polskiego (1841–1866)
 banknoty Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (1916–1917)
 banknoty Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (1919–1923)
 przekazy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
 banknoty Banku Polskiego (1919–1936)
 bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu
 bilety państwowe Ministerstwa Skarbu
 banknoty Banku Polskiego na emigracji
 naddrukowane banknoty Generalnego Gubernatorstwa
 banknoty Banku Emisyjnego w Polsce
 banknoty Narodowego Banku Polskiego (1944–1947)
 banknoty Narodowego Banku Polskiego (1948–1993)
 banknoty Narodowego Banku Polskiego (1990)
 banknoty Narodowego Banku Polskiego (od 1994)